Dominique Rebaud, née à Marrakech le 20 janvier 1958, est une danseuse et chorégraphe contemporaine.

Biographie

Formation 
Parallèlement à des études de Lettres - Université Paris X Nanterre, elle se forme à la danse contemporaine, de 1977 à 1980, auprès de Marie Zighera à Lyon, Carolyn Carlson à l’Opéra de Paris,  puis Alwin Nikolais au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers. Elle obtient une bourse d’étude du Ministère de la Culture pour les universités de Seattle et Salt Lake City.

Les années 1980 
Elle commence sa carrière professionnelle au Centre Chorégraphique National de Caen, dirigé à l'époque par Quentin Rouillier.

En 1982 elle cofonde le Groupe Lolita, collectif interdisciplinaire et multiculturel contemporain, et co-crée les spectacles: Bla-Bla, Qui a tué Lolita, Les Indolents Délires de Dolores Dollars, Mouse Art et Zoopsie Comédi avec le collectif Beau-Geste costumes de Christian Lacroix. Ces créations  s’inscrivent dans le courant de la Nouvelle Danse Française et connaitront une large diffusion nationale et internationale. Durant ces années le collectif participe à de multiples aventures artistiques dans les domaines des arts de la rue, de la musique, de la mode, de la publicité et créé le Festival Bonjour de Perpignan.

La compagnie Camargo et le festival Danses Ouvertes 
En 1991, elle cofonde la Compagnie Camargo avec le plasticien et scénographe Arnaud Sauer.  Durant trente années aux côtés de nombreux danseurs, musiciens, techniciens ils vont créer une quarantaine d’œuvres chorégraphiques. 

Associés à des structures culturelles (théâtres de ville, théâtres nationaux, scènes nationales, festivals de danse) à travers de nombreuses résidences, ils conçoivent en 2005 L'Association Chorégraphique, un dispositif d'échanges et de connaissances au sein de la Compagnie Camargo qui va permettre d’élargir leur champ d’action jusqu’à la création du Festival Danses Ouvertes à Fontenay-aux-Roses, espace pionnier du Mouvement Participatif en danse.

De 1999 à 2002, elle est membre de la commission d'attribution des Aides à l'Écriture de l'Association Beaumarchais-SACD, puis de 2004 à 2006 elle est élue au Conseil National du Syndeac. 

En 2012 et 2014 elle mène deux recherches autour de la notion de Décentrement Nikolaien soutenues par le Centre National de la Danse. 

En 2019 elle invente avec Nathalie Auboiron la collection sonore Écouter La Danse en partenariat avec l’Adda du Tarn et le Centre National de la Danse, enseigne au Pôle Sup 93, au Hall de la Chanson, au Centre Culturel Foranim, et conseille à la programmation le Festival Danses Ouvertes.

Principales chorégraphies 
Source
 1991 : Les Évaporés 
 1991 : Le Spectateur au théâtre des Sources à Fontenay-aux-Roses
 1991 : Fantaisie d’Avril au cinéma Le Scarron à Fontenay-aux-Roses
 1992 : Quatre Devinettes au théâtre des Sources à Fontenay-aux-Roses
 1992 : L’Opéra des Pékins, d'Antoine Hervé pour la Scène Nationale à La Rochelle
 1993 : Trois Contes, Gardienne d’oies, Riche et Pauvre - 18 Théâtre Paris
 1994 : Trois Contes, L’histoire de celui  pour le Festival Chang Mu Séoul
 1995 : Ubu Visité et Le Grand Méchant Autre  au Théâtre F. Gémier Antony
 1997 : Journal Coréen 1 pour la Biennale Nationale du Val de Marne
 1997 : Des Mondes et des Anges, Voix’yel, Mouv’ment  au Théâtre J.Vilar de Suresnes
 1998 : Des Mondes et des Anges Age d’Or  pour l'Opéra National de Paris Bastille
 1998 : Fugues et Parades pour la Fête des Vendanges Suresnes
 1999 : La mandoline l’œillet et le bambou au Thev’ de Vesoul
 1999 : Journal Coréen 2 pour la Biennale Nationale du Val de Marne
 2000 : Bal du siècle au Théâtre J.Vilar Vitry-sur-seine
 2001 : Une féérie miniature au Théâtre L.Aragon Tremblay en France

 2002 : Écritures pour le Festival Ile de Danses
 2002 : Le Rat de ville et le Rat des champs au Théâtre National de Chaillot 
 2002 : Éclats de Danse au Théâtre J.Vilar de Suresnes
 2003 : Fables dansées au Théâtre de Cachan
 2003 : Le Prisme Nikolais avec Anne-Marie Reynaud, Marc Lawton au Théâtre de la Ville de Paris
 2004 : Le Vol évanescent des rêves au Théâtre de Cachan
 2004 : Quel temps fait-il à Paris de Serge Hureau pour la Foire de Paris
 2006 : Promenade dansée avec Elisabeth Schwartz
 2006 : Des Corps et des Voix au Festival Seine de Danses
 2007 : Dansons pour la Scène Nationale de Dieppe
 2007 : Inoui Music Hall de Serge Hureau pour International Visual Theater Paris
 2008 : Danses Ouvertes au Théâtre V.Hugo de Bagneux
 2008 : La Nuit Espagnole pour le Musée du Petit Palais Paris
 2009 : Noir 1 2 3 4 le Musée des Arts Décoratifs Paris
 2010 : Bal Mêlé pour la Scène Nationale d’Évry
 2011 : Corps singulier - Corps commun au Théâtre J.Vilar Vitry-sur-Seine
 2011 : Where is Nik today? avec Dominique Boivin - Centre National de la Danse
 2012 : Dansez Evry ! pour la Scène Nationale d’Evry
 2013 : Dansez Perpignan !
 2014 : Dansez Issoudun !
 2015 : Dansez Fontenay-aux-Roses !
 2016 : Ladybird 
 2017 : Blan-C (1) à Cap Découverte Albi
 2018 : Blan-C (2) ou Le Corps dansant dans l’écriture au Théâtre A.Vitez Ivry-sur-seine
 2019 : Blan-C (3) au Musée la Piscine de Roubaix
 2020 : Solarius de JL.Augé  au Théâtre de Bligny
 2021 : Ex-votoS pour le Musée Goya Castres

Publications 

 Des danses vers la démocratie Nathalie Yokel et Dominique Rebaud, Compagnie Camargo, 2012, consultable à la Médiathèque du Centre National de la Danse.
 Le Décentrement Nikolaïen, définitions, transmissions, évolutions. Centre National de la Danse, Nikolais/Louis Foundation, Compagnie Camargo, 2013, consultable à la Médiathèque du Centre National de la Danse.
 Le Décentrement à l’œuvre dans la création collective des années 1970/1980 en France, Centre National de la Danse, Nikolais/Louis Foundation, Compagnie Camargo, 2014, consultable à la Médiathèque du Centre National de la Danse.

Filmographie 

 Les Évaporés, Vidéo-chorégraphique. Réalisation et scénographie Arnaud Sauer, 1991 Interprètes : Dominique Rebaud et Michèle Rust. Production : Altaïr Prod, Direction Régionale Jeunesse et sports.
 Corps Commun, Corps Singulier, documentaire. Réalisation Arnaud Sauer. Production Théâtre Jean Vilar de Vitry, Région Île-de-France. 2012.
 Fontenay-aux-Roses, une ville qui danse, 5 documentaires. Réalisation Arnaud Sauer. Production : Ville de Fontenay-aux-Roses, Région Ile-de-France, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
 Les Danses de Tout un Chacun, une collection filmée de danses extraordinaires. Réalisation Arnaud Sauer. Production : Ville de Fontenay-aux-Roses, Région Ile-de-France, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Prix et distinctions 
 1994 :  Lauréate du Prix Villa Médicis Hors les Murs du Ministère des Affaires Étrangères pour la Corée du Sud.
 1996 :  Lauréate de l'Association Beaumarchais-SACD.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en janvier 1958